Sans o poble san, pobles africans tradicionalment caçadors-recol·lectors, que parlen alguna de les llengües khoisànides
 Teatre Sans, espai d'exhibició en la que hi treballa la companyia de teatre professional Estudi Zero Teatre fundada l'any 1985
 Sans-Vallois municipi francès al departament dels Vosges
 Biografies:
 Agustí Sans, jugador de bàsquet
 Albert Sans i Arís, coreògraf i mestre de dansa català
 Carles Sans i Padrós (Badalona, 1955), actor, mim i director de teatre català
 Enric Sans i Salellas (Figueres, 1890 - 1953), compositor de sardanes
 Francesc Sans i Cabot (Girona, 1834 - Madrid, 1881), pintor català
 Francesc Miró-Sans i Casacuberta (Barcelona, 1918 -1989), empresari i president del FC Barcelona
 Joan Sans, diversos personatges
 Jordi Sans, diversos personatges
 Josep Maria Sans i Travé (Solivella, Conca de Barberà), historiador i arxiver
 Margarida Sans i Jordi (Barcelona, 1911 - 2006), escultora catalana
 Pau Sans, diversos personatges
 Pere Sans i Druguet (Sant Quirze Safaja, 1918 – 1978) forner i alcalde de Sant Quirze Safaja del 1957 al 1971
 Pere Sans i Jordà (Ascó, 1697 - Fǔzhōu, Xina, 1747), frare dominic, missioner a la Xina on va morir màrtir
 Pete Sans (Barcelona, 1947) dissenyador industrial català
 Rafael Bosch Sans (Palma, 1959), conseller d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
 Raquel Sans i Duran (Barcelona), periodista catalana